Tratado de Montevidéu pode referir-se a:

 Tratado de Montevidéu de 1828
 Tratado de Montevidéu de 1890
 Tratado de Montevidéu de 1960
 Tratado de Montevidéu de 1979 (Ato de Montevidéu)
 Tratado de Montevidéu de 1980

Montevideu